Проскуряков — російське прізвище. Відомі носії:
 Проскуряков Ілля В'ячеславович (1987) — російський хокеїст, воротар.
 Проскуряков Інокентій Павлович (Ке-Ша Інокентій Павлович; 1901—1960) — російський радянський графік, художник-ілюстратор і плакатист. 
 Проскуряков Олег Альбертович (1968) — український політик.

 Проскурякова Тетяна Авенирівна (1909–1985) — архітектор, науковець, дослідниця писемності майя; почесний доктор.

Російські прізвища